Koning van Katoren (boek), boek van Jan Terlouw uit 1971.
 Koning van Katoren (musical), musicals uit 2000 en 2012, gebaseerd op het hiervoor genoemde boek.
 Koning van Katoren (film), film van Ben Sombogaart uit 2012, gebaseerd op het hiervoor genoemde boek.